23-я отдельная гвардейская танковая Ельнинская Краснознамённая орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого бригада — гвардейская танковая бригада Красной армии ВС СССР, в годы Великой Отечественной войны.

Условное наименование — войсковая часть полевая почта (в/ч пп) № 15307.

Сокращённое действительное наименование — 23 гв. отбр.

История формирования 
Бригада ведёт свою историю от 5-й танковой бригады которая была сформирована в течение 23—24 сентября 1941 года, приказом по 1-й гвардейской мотострелковой дивизии. Формирование бригады проходило на основе 12-го танкового полка 1-й танковой дивизии в городе Можайске Московской области, по штатам отдельной танковой бригады № 010/75—010/83, № 010/87 от 13 сентября 1941 года. Зенитный дивизион и мотострелковый батальон проходили формирование в Московском военном округе. 24 сентября бригада была отправлена пятью воинскими эшелонами в город Сумы.

Приказом 1-й гвардейской мотострелковой дивизии от 5 марта 1942 года, на основании директивы Генерального штаба РККА № Орг/2/781322 от 9 февраля 1942 года, 5-й танковой бригаде было присвоено почётное звание «Гвардейская» и новый войсковой № 6-я гвардейская танковая бригада.

22 апреля 1942 года соединение было выведено в район Вязище Смоленской области, на переформирование по новым штатам.

Директивой Генерального штаба РККА № 36692, от 21 февраля 1943 года, формированию был присвоен новый войсковой № и она стала именоваться 23-я отдельная гвардейская танковая бригада.

Участие в боевых действиях

Как 6-я гвардейская танковая бригада «а» 
Период вхождения в действующую армию: 5 марта 1942 года — 22 февраля 1943 года.

После переформирования бригада передислоцировалась в район Колосово Козельского района для взаимодействия с 1-м гвардейским кавалерийским корпусом. С 4 по 23 июля 1942 года бригада занимала оборону во втором эшелоне 61-й армия, в районе Колосово, Никитинское, Слободка. С 11 августа бригада находясь в составе 16-й армии, во взаимодействии со 2-й гвардейской кавалерийской дивизией, уничтожала противника прорвавшего оборону 322-й стрелковой дивизии 61-й армии, на рубеже Ляды — Старицы. До 3 сентября 1942 года бригада вела бои в районе Ляды, Белый Камень, Воробьёво, Орловской и Смоленской областей.

21 сентября 1942 года, в день годовщины с момента формирования бригады, командующий 16-й армией генерал-лейтенант Баграмян, вручил бригаде боевое Красное Знамя.

Как 23-я отдельная гвардейская танковая бригада 
Период вхождения в действующую армию: 22 февраля 1943 года — 9 мая 1945 года.

С 22 февраля по 4 марта 1943 года бригада из района сосредоточения — деревня Михайловка, во взаимодействии с 11-й гвардейской и 326-й стрелковыми дивизиями вела боевые действия в районе Дмитриевка, Буда Монастырская, в общем направлении Жиздра.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 сентября 1944 года за образцовое выполнение заданий командования в боях с немецкими захватчиками, за овладение городом и крепостью Осовец и проявленные при этом доблесть и мужество бригада награждена Орденом Красного Знамени.

Состав 
При преобразовании в гвардейскую:
 Управление бригады (штат № 010/303)
 Рота управления (штат № 010/304)
 Разведывательная рота (штат № 010/305)
 1-й отдельный танковый батальон (штат № 010/306)
 2-й отдельный танковый батальон (штат № 010/306)
 Мотострелково-пулемётный батальон (штат № 010/307)
 Ремонтно-восстановительная рота (штат № 010/308)
 Авто-транспортная рота (штат № 010/309)
 Медико-санитарный взвод (штат № 010/310)

С 22 апреля 1942 года:
 Управление бригады
 1-й танковый батальон
 2-й танковый батальон
 3-й танковый батальон (с ??.01.1944)
 Мотострелково-пулемётный батальон
 Зенитная батарея
 Противотанковая батарея
 Рота технического обеспечения

Директивой ГШ КА № орг/3/2511 от 20 июля 1944 года переведена на штаты:
 Управление бригады (штат № 010/500)
 1-й отдельный танковый батальон (штат № 010/501)
 2-й отдельный танковый батальон (штат № 010/501)
 3-й отдельный танковый батальон (штат № 010/501)
 Моторизованный батальон автоматчиков (штат № 010/502)
 Зенитно-пулемётная рота (штат № 010/503)
 Рота управления (штат № 010/504)
 Рота технического обеспечения (штат № 010/505)
 Медсанвзвод (штат № 010/506)

В составе

Командование бригады

Командиры бригады 
 Сахно, Михаил Гордеевич (05.03.1942 — 02.04.1942), гвардии подполковник;
 Скуба, Максим Климентьевич (16.04.1942 — 15.03.1943), гвардии подполковник,  (тяжело ранен);
 Полушкин, Михаил Александрович (16.03.1943 — 15.04.1943), гвардии подполковник (ВРИД);
 Калинин, Иван Петрович (16.05.1943 — 15.10.1943), гвардии полковник;
 Козиков, Сергей Андреевич (16.10.1943 — 24.12.1943), гвардии подполковник (24.12.1943 тяжело ранен);
 Неструев, Александр Александрович (26.12.1943 — 31.12.1943), гвардии полковник (31.12.1943 погиб в бою);
 Ершов, Иван Николаевич (19.01.1944 — 27.06.1944), гвардии полковник (27.06.1944 тяжело ранен);
 Козиков Сергей Андреевич (30.06.1944 — 13.08.1945), гвардии полковник

Заместители командира бригады по строевой части 
 Сытник, Владимир Владимирович (05.03.1942 — 01.05.1942), гвардии майор (ИД);
 Полушкин, Михаил Александрович (09.1942 — 10.1942), гвардии майор (ИД);
 Кузнецов, Вячеслав Петрович (1943), гвардии подполковник;
 Копылов, Борис Сергеевич (1944), гвардии подполковник

Военные комиссары, с 9.10.1942 — заместители командира бригады по политической части 
  Котцов, Александр Васильевич (05.03.1942 — 14.05.1942), гвардии старший батальонный комиссар;
 Симонов, Дмитрий Павлович (14.05.1942 — 03.06.1942), гвардии старший батальонный комиссар;
 Паршутин, Сергей Афанасьевич (03.06.1942 — 16.06.1943), гвардии старший батальонный комиссар,

Начальники штаба бригады 
 Полушкин, Михаил Александрович (08.1942 — 15.03.1943), гвардии майор, гвардии подполковник;
 Кесарев, Степан Титович (18.03.1943 — 01.04.1943), гвардии майор;
 Полушкин, Михаил Александрович (01.04.1943 — 19.01.1944), гвардии подполковник;
 Прохоренко, Иван Михайлович (19.01.1944 — 13.08.1945), гвардии подполковник

Начальники политотдела, с 06.1943 он же заместитель командира по политической части 
 Малков Александр Николаевич (05.03.1942 — 16.06.1943), гвардии батальонный комиссар, ;
 Паршутин, Сергей Афанасьевич (16.06.1942 — 01.03.1944), гвардии подполковник, 
 Зинков, Михаил Иванович (01.03.1944 — 06.07.1944), гвардии полковник;
 Рыбаков, Павел Никифорович (06.07.1944 — 30.03.1946), гвардии подполковник

Отличившиеся воины

Танкисты-асы

Награды и почётные наименования

Именные танки 
Танк «Беспощадный»
Основной тяжёлый танк КВ-1 был построен в мае 1942 года на личные средства лауреатов Государственной премии художников Кукрыниксы (М. Куприянова, П. Крылова и М. Соколова) и поэтов В. Гусева, С. Маршака, С. Михалкова, Н. Тихонова. По предложению члена Военного совета Бронетанковых и механизированных войск Красной Армии Н. И. Бирюкова писатели и художники назвали его «Беспощадный», чтобы танк не затерялся среди множества других боевых машин. На броне машины Кукрыниксы нарисовали рисунок — разорванный на части орудийным огнём Гитлер, а поэты написали стихи:

 Штурмовой огонь веди,
 Наш тяжёлый танк,
 В тыл фашисту заходи,
 Бей его во фланг.

 Экипаж бесстрашный твой,
 Не смыкая глаз
 Выполняет боевой
 Сталинский приказ.

25 мая 1942 года на торжественном митинге в присутствии Маршака, Михалкова и Кукрыниксов танк был передан 6-й гвардейской танковой бригаде. Танку подобрали экипаж из отличившихся в боях танкистов: командир танка — гвардии лейтенант П. М. Хорошилов, младший механик-водитель Г. И. Филиппов, механик-водитель Е. С. Царапин, наводчик А. И. Фатеев, стрелок-радист А. А. Егоров. Танк находился в строю около девяти месяцев. 1 марта 1943 года танк получил повреждения, погибли П. М. Хорошилов, и сменивший его А. И. Фетеев. К тому времени танк с боями прошёл 700 км, а экипаж танка подбил 27 танков противника, уничтожил 9 миномётов, 10 пушек, 17 пулемётов, около 30 единиц автотранспорта и 13 бронеавтомобилей. После ремонта танк снова вернулся в родную бригаду под командованием гвардии лейтенанта В. С. Макарова. Танк с новым экипажем дошёл до Ельни, где 31 августа 1943 года, в тяжёлом бою экипаж снова понёс потери, а танк получил такие повреждения, что не подлежал восстановлению. После войны танк передали в Кубинку. В 1948 году танк отправили на переплавку на московский завод «Серп и Молот».

Танк «За Родину»
Танк КВ-1 «За Родину» 2-го танкового батальона 6-й гвардейской танковой бригады «а» под командованием гвардии старшего лейтенанта  П. И. Червова.

Послевоенная история 
25 ноября 1945 года бригада передислоцировалась в новый район сосредоточения — город Новоград-Волынский Житомирской области.

Приказом по 11-й гвардейской механизированной Краснознамённой ордена Суворова дивизии дивизии (в/ч 16580) № 030 от 31 декабря 1945 года, на основании приказа НКО СССР № 0013 от 10 июня 1945 года, на базе 23-й гвардейской танковой бригады и 337-го гвардейского тяжёлого самоходно-артиллерийского полка был создан 23-й гвардейский тяжёлый танко-самоходный Ельнинский Краснознамённый орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полк (в/ч 15307) вошедший в состав этой дивизии.

4 июня 1957 года 11-я гвардейская механизированная дивизия была преобразована в 30-ю гвардейскую танковую Ровенскую Краснознамённую ордена Суворова дивизию (в/ч 16580), при этом 23-й гвардейский тяжёлый танко-самоходный полк был преобразован в 282-й гвардейский тяжёлый танковый полк (в/ч 16580) с сохранением всех наград и почётных наименований. Полк находился в составе дивизии до её преобразования, в 2004 году, в механизированную бригаду.

Память 
 В 1977 году в честь экипажа танка КВ-1 «Беспощадный» и погибших в Великой Отечественной войне воинов-танкистов 23-й отдельной гвардейской танковой бригады, в городе Новоград-Волынский установили на постаменте танк ИС-3 с надписью «Беспощадный».
 29 августа 2020 года у села Ездочное в Острогожском районе Воронежской области, заместитель министра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков, торжественно открыл памятник танку «Беспощадный». Мемориал с танком ИС-3 построен в честь столетия отечественного танкостроения в Воронежской области.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 
 

Гвардейские бригады
Танковые бригады СССР во время Великой Отечественной войны
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1945 году